Le Don du roi peut désigner :
Le Don du roi, roman de Rose Tremain sorti en 1993 sous le nom de Restoration ;
Le Don du roi, film américain de Michael Hoffman sorti en 1995.